De afkorting SRV kan het volgende betekenen:

 Safety Relief Valve, zie veiligheidsventiel
 Samen Rationeel Verkopen, zie SRV-wagen
 Stevie Ray Vaughan, een bluesgitarist uit de VS
 Socialistische Republiek Vietnam
 SRV, een resource record in het Domain Name System
 Shuttle Regasification Vessel, zie LNG schip naar schip transfer
 Chevrolet SRV, een andere naam voor de Chevrolet Lacetti
 SRV, de IATA-code voor het vliegveld van Stony River, Alaska